Rudolph Krause ist der Name folgender Personen:

Siehe auch:
 Rudolf Krause
 Rudolf Kraus